Станісла́в Васи́льович Д'я́конов (  — ) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1985 року в селі Червоне (Білопільський район, Сумська область). З 2001-го мешкав у селі Сергіївка (Білопільський район); в мирному житті був будівельником.

З лютого 2015 року по квітень 2016-го проходив службу за мобілізацією в зоні боїв, 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон. Демобілізувався, через півроку повернувся на фронт, підписавши 14 листопада 2016 року контракт із ЗСУ; старший солдат, навідник кулеметного відділення протитанково-кулеметного взводу 2-ї роти 15-го ОМПБ «Суми».

24 серпня 2018-го загинув від кулі снайпера поблизу смт Південне на Горлівському напрямку — в нього поцілив ворожий снайпер, до пораненого бійця протягом години не могли дістатись через обстріли.

28 серпня 2018 року похований в селі Сергіївка.

Без Станіслава лишились мама і двоє братів.

Нагороди та вшанування 
 указом Президента України № 411/2018 від 5 грудня 2018 2018 року «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкового виконання військового обов'язку» — нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно)

Примітки

Джерела 
 Д'яконов Станіслав Васильович  // Книга пам'яті
 Воїна 58-ї ОМБ Станіслава Д'яконова, який загинув на Донбасі, поховали на Сумщині
 18 загиблих воїнів серпня-2018 

Уродженці Білопільського району
Померли в Торецькій міській громаді
Поховані в Білопільському районі